Guamal (Magdalena), een gemeente in het Colombiaanse departement Magdalena
Guamal (Meta), een gemeente in het Colombiaanse departement Meta